Nanhua (kinesiska: 南华, 南华镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 510 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Trakten runt Nanhua är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gaotai Chengguanzhen,  km norr om Nanhua. Trakten runt Nanhua består i huvudsak av gräsmarker.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina